Владимир Петрович Сытников () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1924 году в селе Пановка. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны. С 1944 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1944—1996 гг. — военрук Харьковского техникума, инженер комбината в Караганде, в обкоме Карагандинской области, секретарь Кзыл-Ординского райкома КПК, первый заместитель министра сельского строительства Казахской ССР, заведующий отделом строительства и городского хозяйства ЦК КП Казахстана, заместитель министра строительства предприятий тяжёлой индустрии Казахской ССР, ведущий инженер, главный специалист Госстроя Казахской ССР, советник президента ФСК «Курылыс»

Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 8-го, 9-го и 10-го созывов.

Умер в 2001 году.

Ссылки 
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане. Биографическая энциклопедия. Алматы, 2008.

Секретари Кзыл-Ординского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва